Menta de burro puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Lycopus europaeus, también llamada «menta de lobo».
 Marrubium vulgare, también llamada «marrubio».
 Mentha suaveolens, también llamada «mastranzo».